Die Saison 2016/17 der Regionalliga Nord war die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland.

Sie begann am 31. Juli 2016 und endete am 20. Mai 2017 mit dem 34. Spieltag. Vom 5. Dezember 2016 bis zum 4. Februar 2017 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nord 2016/17 qualifizieren sich folgende Mannschaften:
 Der Meister der Regionalliga Nord 2015/16, da dieser nicht über die Aufstiegsspiele zur 3. Liga den Aufstieg schaffte:
 VfL Wolfsburg II
 Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 15 der Regionalliga Nord 2015/16:
 VfB Oldenburg, SV Drochtersen/Assel, ETSV Weiche Flensburg, TSV Havelse, SV Meppen, Eintracht Braunschweig II, Eintracht Norderstedt, Hannover 96 II, VfB Lübeck, BSV Rehden, Hamburger SV II, VfV 06 Hildesheim, FC St. Pauli II, Lüneburger SK Hansa
 Der Meister der Oberliga Niedersachsen 2015/16:
 Lupo Martini Wolfsburg
 Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord:
 SV Eichede, 1. FC Germania Egestorf/Langreder

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Meister SV Meppen war für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga qualifiziert und konnte dort den Aufstieg in die 3. Liga erreichen.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Die drei Mannschaften auf den Plätzen 16, 17 und 18 der Regionalliga Nord steigen am Ende der Saison ab. Da der SV Meppen aufsteigen konnte und es keinen Absteiger aus dem NFV-Gebiet der 3. Liga 2016/17 gab, stiegen nur der 17. und 18. ab.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2016
2016